Charles Hambro ist der Name folgender Personen:

* Charles Hambro, Baron Hambro (1930–2002), britischer Bankier und Politiker
 Charles Jocelyn Hambro (1897–1963), britischer Bankier und Offizier
 Charles Joseph Theophilus Hambro (1834–1891), britischer Politiker